Budzyński (weibliche Form Budzyńska) ist der Familienname folgender Personen:
 Bronisław Budzyński (1888–1951), polnischer Kaufmann und Danziger Abgeordneter
 Celina Budzyńska (1907–1993), polnische Politikerin
 Gustaw Budzyński (1921–2018), polnischer Hochschullehrer
 Marianna Sankiewicz-Budzyńska (1921–2018), polnische Hochschullehrerin und Prorektorin